Emma Daumas (1983-), auteure-compositrice-interprète française ;
 Emmanuel Daumas, comédien et un metteur en scène de théâtre français ;
 Eugène Daumas (1803-1871), militaire, écrivain et homme politique français ;
 François Daumas (1915-1984), directeur de l'Institut français d'archéologie orientale du Caire ;
 Jules Daumas (1812-1891), officier de cavalerie français ;
 Louis-Joseph Daumas (1801-1887), sculpteur français ;
 Marie-Guillaume Daumas (1763-1838), officier général français ;
 Maurice Daumas (1948-), sociologue, historien ;
 Maurice Daumas (1910-1984), chimiste et historien des techniques ;
 Victor Daumas (1909-2002), dit Vic-Daumas, peintre et graveur français ;
 Yvan Daumas (1943-2021), peintre expressionniste français.

Voir aussi 
 
 

Patronyme occitan